Венса́н Абубака́р (; ) — камерунский футболист, нападающий турецкого клуба «Бешикташ» и сборной Камеруна.

Клубная карьера 
С 2006 года Абубакар играл в молодёжной команде «Котон Спорт». В 2009 его начали привлекать к играм основной команды и с ходу молодой нападающий сумел занять место в основе. «Котон» выиграл чемпионство, а Венсан стал объектом внимания многих европейских клубов, включая «Тоттенхэм Хотспур», «Монако» и «Андерлехт».

В итоге в 2010 году Абубакар переехал в Европу, контракт нападающий подписал с «Валансьеном». Ему была присвоена футболка с номером 9, и он дебютировал в дебютном матче лиги против «Ниццы», выйдя на замену. Он забил свой первый гол и хет-трик против «Булони» в Кубке французской лиги.

1 июля 2013 года Абубакар бесплатно подписал контракт с «Лорьяном». Он дебютировал в команде 10 августа, отыграл все 90 минут, и забил свой первый гол спустя восемь дней. Он стал вторым бомбардиром в сезоне, забив 16 голов в 35 матчах.

24 августа 2014 года Абубакар подписал контракт с «Порту», подписав четырёхлетний контракт на сумму 3 миллиона евро, что эквивалентно 30 % его экономических прав. Ранее он был приоритетной целью для «Халл Сити». Он дебютировал 14 сентября в чемпионате Португалии в ничейном матче 1:1 против «Витории», заменив Эктора Эрреру в добавленное время. Три дня спустя в Лиге чемпионов УЕФА, после того, как Абубакар вышел на замену вместо Джексона Мартинеса, он забил свой первый гол за «Порту», завершив домашнюю разгромную победу со счетом 6:0 над БАТЭ в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. 25 октября 2014 года Абубакар забил свой первый гол в чемпионате в ворота «Ароки». В течение сезона он использовался почти исключительно в качестве игрока замены. Во втором сезоне в Португалии, после продажи Мартинеса, Абубакар стал играть гораздо чаще. 15 августа 2015 года он сделал дубль в ворота «Витории». Он забил один мяч в пяти играх, когда команда дошла до финала кубка Португалии, и забил единственный гол в турнире в пятом раунде в ворота «Фейренсе» 16 декабря 2015 года.

В сентябре 2018 года Абубакар получил травму передней крестообразной связки против «Тонделы». Он перенёс операцию, вызвавшую длительное отсутствие. 4 мая 2019 года он вернулся на поле выйдя на замену в матче против «Авеша».

8 июня 2021 года присоединился к саудовскому клубу «Ан-Наср».

Карьера за сборную 

В национальной сборной Абубакар дебютировал 25 мая 2010 года в матче со сборной Грузии. В том же 2010 году тренер камерунцев Поль Ле Гуэн включил Венсана в заявку на чемпионат мира, где тот дважды появился на поле. Абубакар был одним из самых юных участников мундиаля.

11 августа 2010 года в товарищеском матче с командой Польши открыл свой счёт голом за сборную.

Он был вызван на чемпионат мира 2014 года в Бразилии, а позже и на Кубок африканских наций 2015 года. На Кубке африканских наций 2017 года Абубакар забил гол на 88-й минуте в финале, чтобы добыть Камеруну победу со счетом 2:1 над Египтом, чтобы спустя 15 лет ожидания своей страны выиграть главный турнир континента.

Позже в том же году Абубакар был вызван на Кубок конфедераций 2017 года в России. 25 июня он забил гол в ворота Германии.

28 ноября 2022 года в чемпионате мира в Катаре в матче против сборной Сербии стал первым в истории чемпионатов мира африканцем, который забил гол и отдал голевую передачу после выхода на замену. 2 декабря Абубакар забил победный мяч в ворота Бразилии на 90-й минуте матча (1:0), после чего сорвал с себя футболку и был удалён за вторую жёлтую карточку. Камерунцы в итоге не сумели выйти из группы, пропустив вперёд Бразилию и Швейцарию.

Достижения

Клубные

«Котон Спорт» 
 Чемпион Камеруна: 2010

«Бешикташ» 
 Чемпион Турции (2): 2016/17, 2020/21
 Обладатель Кубка Турции: 2020/21

«Порту» 
 Чемпион Португалии (2): 2017/18, 2019/20
 Обладатель Кубка Португалии: 2019/20
 Обладатель Суперкубка Португалии: 2018

Международные 
 Обладатель Кубка африканских наций: 2017

Статистика

Клубная

Голы за сборную

Примечания 

Футболисты Камеруна
Игроки сборной Камеруна по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Камеруна по футболу
Игроки ФК «Котон Спорт»
Игроки ФК «Валансьен»
Игроки ФК «Лорьян»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Ан-Наср» Эр-Рияд